Spirale – un tipo di curva, definita rigorosamente in matematica
 Spirale intrauterina – metodo contraccettivo
 Spirale endovascolare – strumento terapeutico endovascolare
 Spirale – album del gruppo musicale Soon del 1997
 Spirale – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Modello a spirale – modello di sviluppo software